Danube – stacja metra w Paryżu
 Danube – angielska i francuska nazwa rzeki Dunaj

Miejscowości w USA:
 Danube – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Danube – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer

Gminy w USA:
 Danube (ang. Danube Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer